TeleAesse, o Teleaesse o Tele A Esse (TAS, acronimo di Tele Alto Sangro), è stata un'emittente televisiva italiana privata, operante nel comprensorio dell'Alto Sangro e altopiano delle Cinquemiglia e in parte nell'alto Molise, e con sede a Castel di Sangro.

Storia 
Fu fondata nel 1979 da un gruppo di amici di Castel di Sangro, ma se ne deve l'operato principalmente a Carmine Riccio, che ne prese in mano la gestione tecnica e coprì nel giro di due anni l'intero Alto Sangro e altopiano delle Cinquemiglia con una rete di ripetitori.

.

Per ridare voce al territorio, nel 2014 l'imprenditore Michele Di Franco, insieme al giornalista Fabrizio Fusco, ha deciso di fondare la TV web teleaesse.it.

Note

Collegamenti esterni 
 

Castel di Sangro
Reti televisive dell'Abruzzo